Mayhew ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Mayhew (1915–1997), britischer Politiker
 David R. Mayhew (* 1937), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Henry Mayhew (1812–1887), britischer Soziologe und Journalist
 John Mayhew (1947–2009), britischer Musiker
 Jonathan Mayhew (1720–1766), nordamerikanischer Theologe und Autor
 Lauren C. Mayhew (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Mike Mayhew (* 1980), neuseeländischer Maler
 Patrick Mayhew (1929–2016), britischer Jurist und Politiker 
 Peter Mayhew (1944–2019), britisch-amerikanischer Schauspieler
 Robert Mayhew (1880–1971), kanadischer Politiker
 Virginia Mayhew (* 1959), US-amerikanische Jazzmusikerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mayhew (Kalifornien)
 Mayhew (Minnesota)
 Mayhew (Mississippi)
 Mayhew (North Carolina)
 Mayhew (Oklahoma)
 Mayhew Landing in Louisiana

Sonstiges:
 Mount Mayhew, Berg im Grahamland, Antarktika